Nallıhan (district), een district van de Turkse provincie Ankara
Nallıhan (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing